A  hibrid szó lehetséges jelentései:
Biológia
 hibrid különböző csoportokba sorolt élőlények keresztezésének eredménye
 DNS-hibrid

Mitológia
 hibrid (mitológia)

Nyelvészet
 hibrid szó: különböző nyelvek morfémáiból képzett összetett szó, például: auto + mobil (görög + latin)
 hibrid nyelv: természetes nyelvek keveredésével létrejövő nyelv

Informatika
 hibrid áramkör: együtt alkalmaznak félvezetőket és elektroncsöveket, vagy jelfogót és kapcsolódiódát stb.
 hibrid számítógép: analóg és digitális tulajdonságokat kombináló számítógép
  hibrid számítógépvírus: olyan kártevő szoftver megoldás, mely másolással és fájlok fertőzésével is képes szaporodni
 hibrid programozási nyelv: több programozási elvet érvényesítő programozási nyelv

Közlekedés
 hibridautó: egy belső égésű és egy villanymotor együttes alkalmazása
 hibrid kerékpár
 hibrid vonat

Művészet
 Hibrid (Hybrid) 1997-es amerikai film, rendezte: Fred Olen Ray
 Hibrid (Splice) 2009-es kanadai-francia-amerikai film, rendezte: Vincenzo Natali